Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2014 de l’Open d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kristina Mladenovic et Daniel Nestor battent Sania Mirza et Horia Tecău en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans un tournoi du Grand Chelem après Wimbledon en 2013.

Primes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014